Gălăbovo se poate referi la:
 Gălăbovo, oraș în Bulgaria
 Gălăbovo, sat în Regiunea Blagoevgrad, Bulgaria
 Gălăbovo, sat în Regiunea Plovdiv, Bulgaria
 Gălăbovo, sat în Regiunea Smolian, Bulgaria